Садо́вая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Азербайджан 
 Садовая улица — прежнее название улицы Ашыг Гурбани в Мингечевире.

Крым 
 Садовая улица — улица в Ялте.

Россия 
 Садовая улица — улица в Архангельске.
 Садовая улица — улица в Белгороде.
 Садовая улица — улица в Вельске.
 Садовая улица — улица во Владикавказе.
 Садовая улица — улица в Выборге.
 В Данкове:
 Садовая улица;
 Большая Садовая улица;
 Малая Садовая улица.
 Садовая улица — улица в Иванове.
 В Казани:
 Садовая улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
 Садовая улица — улица в посёлке Малые Дербышки Советского района.
 Садовая улица — улица в посёлке Займище Кировского района.
 Садовая улица — улица в посёлке Петровский Приволжского района.
 Садовая улица — улица в посёлке Старое Победилово Приволжского района.
 Садовая улица — улица в посёлке Татваленка Приволжского района.
 Садовая улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района.
 Садовая улица — улица в Королёве.
 Садовая улица — улица в Краснодаре.
 В Липецке:
 Садовая улица.
 Садовая улица (Шахта № 10).
 В Москве:
 Садовая улица (Малино).
 Большая Садовая улица.
 Садовая улица — улица в Новороссийске.
 Садовая улица — улица в Новосибирске.
 Садовая улица — улица в Подольске.
 Садовая улица — улица во Ржеве.
 В Ростове-на-Дону:
 Садовая улица.
 Большая Садовая улица.
 Малая Садовая улица — прежнее название улицы Суворова.
 Садовая улица — улица в Рязани.
 Садовая улица — улица в Салавате.
 Садовая улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Садовая улица — улица в Центральном и Адмиралтейском районах;
 Малая Садовая улица — улица в Центральном районе;
 Садовая улица — улица в Володарском;
 Садовая улица — улица в Ольгине;
 Садовая улица — улица в Зеленогорске;
 Садовая улица — улица в Левашове;
 Садовая улица — улица в Павловске;
 Садовая улица — улица в Пушкине;
 Садовая улица — улица в Гуммолосарах;
 Садовая улица — улица в Сестрорецке;
 Садовая улица — улица в Петергофе; (Особняк Н. Беллей с садовым павильоном (Петергоф, Садовая ул., 24, лит. А, Б) является объектом культурного наследия)
 Садовая улица — название участка современной улицы Победы в Ломоносове от Александровской улицы до Швейцарской улицы в 1950-е годы.
 Большая Садовая улица — улица в Саратове.
 Садовая улица — улица в Сарове.
 Садовая улица — улица в Северодвинске.
 Садовая улица — улица в Сочи.
 В Томске:
 Садовая улица — улица в Ленинском районе;
 Садовая улица — улица в Тимирязевском;
 Садовая улица — улица в Микрорайоне Реженка.
 Садовая (Большая Садовая) улица — прежнее (с ≈1840-х до 14 мая 1920 года) название части проспекта Ленина от Лагерного сада до Новособорной площади;
  Садовая улица — прежнее (с 25 июня 1929 года до 25 апреля 1944 года) название улицы Карташова.
 Садовая улица — улица в Ярославле.
 Садовая улица — прежнее название улицы Гагарина в Ишимбае.

Украина 
 Садовая улица — улица в Печерском районе Киева.
 Садовая улица — улица в Кременной.
 Садовая улица — улица в Мелитополе.
 Садовая улица — улица в Николаеве.
 В Одессе:
 Садовая улица.
 Большая Садовая улица.
 Садовая улица — улица в Прилуках.
 Садовая улица — улица в Умани.

Казахстан 
 Садовая улица — прежнее название улицы Муканова в Алма-Ате.

См. также 
 Садовый переулок
 Садовый тупик
 Садовый мост

Садовая улица в литературе 
 Фантастический рассказ Владимира Васильева Садовая, 7, где из одного города в другой можно легко попасть благодаря наличию в этих городах Садовой улицы.

Примечания